Terre d'infos était une chaîne de télévision française. Il s'agit d'une chaîne d'information généraliste événementielle et temporaire, diffusant chaque année ses programmes avant, pendant et durant le Salon de l'agriculture à Paris, soit en février-mars-avril. Elle est positionnée d'après son sous-titre, sur le « mieux vivre » et propose des émissions sur l’alimentation, la santé, l’environnement, le développement durable, 
le tourisme, les loisirs et la culture.

Histoire de la chaîne 

Créée en 2004 par l'APCA (Assemblée des Chambres d'Agriculture), elle vise à répondre aux attentes du grand public en général (et au visitorat du Salon International de l'Agriculture en particulier) sur tous ces thèmes.
La 1ère année de fonctionnement, après appel d'offres et mise en concurrence, c'est à Patrick Berthreu (Big Bang) qu'a été confiée la mise en forme des émissions (Le Grand Débat, les JT, La Météo, La France des saveurs, Le Journal de l'emploi, etc...). C'est sous la houlette de François Cassignol que les axes éditoriaux ont été déclinés en émissions dont l'animation été confiées à des journalistes de renom.

Cette chaîne s'appuie alors notamment, pour créer son contenu, sur la richesse et la diversité des exposants, producteurs et représentants professionnels présents au Salon International de l'agriculture en les faisant participer activement aux émissions, tournées en public et dans les conditions du direct. Un des objectifs de la chaîne étant de faire rayonner au-delà de l'enceinte de Porte de Versailles les messages qu'ils proposent aux consommateurs et citoyens.

L'année suivante, le marché est attribué à M6 événement, avec la mobilisation de  Marc Autheman (FranceTélévision) aux JT, Bernard de la Villardière (M6) aux Grands Débats, ou encore Jérome Caltran (Demain TV) pour Le journal de l'emploi, Pascal Praud (TF1) et le Chef Eric Léautey (Cuisine TV)

Dès sa 1ère année de diffusion, les émissions sont tournées montées et livrées à Cognacq-Jay Image pour expédition sur CanalSat et diffusion gratuitement aux abonnés de Canal+, sur la Canal 15, canal événementiel qui ne fonctionnait alors qu'à l'occasion du tournoi de tennis de Roland Garros et du Festival de Cannes.

La 2nde année, François Cassignol et son équipe obtiennent 2 conventionnements du CSA : l'un pour diffusion sur la TNT Ile-de-France, avec l'appui de TDF, et l'autre pour diffusion sur l'ensemble des cablopérateurs (Orange, Free, Noos Numericable, Sfr, ...).

En, 2006, le marché a été attribué à l'agence "Le Public Système", comme l’explique Cyrille Schwartz, directeur général adjoint de l’agence : « Terre d’infos TV offre une véritable fenêtre d’expression aux différentes parties prenantes, que sont les pouvoirs publics, l’agriculture et l'industrie agrioalimentaire, ainsi que les journalistes de la presse et des médias. Avec François Cassignol, nous veillons à croiser tous ces publics pour déployer des programmes accessibles à tous, et ce, pour traiter en profondeur tant que faire se peut, les 4 axes de la ligne éditoriale de la chaîne.

Quelques chiffres de l'édition 2008. Terre d'Infos pendant le salon de l'agriculture, c'est :

- 60 personnes mobilisées et opérationnelles chaque jour sur le plateau

- 95 émissions enregistrées

- près de 200 produits présentés pendant les émissions (produits médaillés du Concours Général Agricole notamment)

- 216 heures de programmes diffusés

- 475 invités dans les émissions

- 4000 personnes ayant assisté aux émissions dans le public du plateau au Salon International de l'Agriculture.

À la suite du départ de François Cassignol qui quitte l'APCA pour rejoindre le secteur de l'alimentation, la chaine est reprise par une équipe qui tentera de faire une chaîne agricole (CampagneTV) qui s'arrête en 2013, faute d'audience et à la suite de la défection des partenaires financiers attachés à la dimension "Grand Public" originelle.

Pendant près de 10 ans, de 2004 à 2013, elle a associé et fait dialoguer un large ensemble d'acteurs du monde agricole, alimentaire et énergie (parmi eux Crédit Agricole S.A., Ceneca, Comexpo, Apecita, Gnis, CIV, UNIA, AgroParisTech, Esitpa, EDF, Pomona Terre Azur, Concours Général Agricole, Cémagref...) et d'acteurs des médias (ParisMatch, Le Monde, TV Hebdo, Agrapresse, Réussir, L'Hémicycle, Astrapi, Pif Gadget, Régal, Cuisine TV, Demain TV, CAP 24, ESJ, IPJ...)

Identité visuelle

Logos

Slogans 
 2006 - 2010 : « La chaîne du mieux-vivre »

Programmes 
 « Le Mag », animation Valérie Bénaïm : Talk show autour du Salon de l'agriculture
 « Le JT », présenté par Valérie Bénaïm  ou Romain Hussenot : Journal télévisé des actualités du monde rural et agricole
 « Cuisine au salon », animation Éric Léautey et Sophie Menut : Émission culinaire en partenariat avec la chaîne Cuisine+
 "Terre de demain" puis « Le journal de l'emploi », animation Jérôme Joinet : consacré aux métiers agricoles, en partenariat avec Demain.TV
 « Le débat de Terre d'Infos TV », animation Olivier Alleman : discussion autour des enjeux de l'agriculture et du développement durable, en partenariat avec « Pleinchamp.com »
 "La France des Saveurs", animation Eric Léautey : émission culinaire mettant en valeur les produits des régions de France, en partenariat avec la chaîne Cuisine TV
 "Bienvenue à la Ferme", animation Marielle Fournier ou Fred Courtadon, émission qui propose de redécouvrir la campagne 
 "On se dit tout", animation Hervé Plagnol et Sophie Baudin, émission dans laquelle les experts agricoles abordent des sujets de société, en partenariat avec AGRA Presse
 "Hors Champs", animation Pascal Praud et Jérémy Côme, une personnalité raconte son rapport à la campagne
 Terre d'innovations, animation Jérôme Bonaldi, émission de technologie dans le monde agricole
 "Le Grand Journal", présentation Marc Autheman, émission d'information

Diffusion 

La chaîne n'était diffusée que pendant la période du salon de l'agriculture. Du  au  sur la TNT gratuite, canal 36, fréquence UHF 26.

En 2008, la chaîne a été diffusée du 28 janvier au 6 avril, touchant 830 000 téléspectateurs identifiés Numéricâble,12 millions de foyers via la TNT Ile-de-France et 14 millions de foyers abonnés à CanalSat, Orange TV, Numericable et Free.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 
 Terre d'Infos
 Freebox TV accueille la chaîne Terre d’infos
 Communiqué de presse de l'agence « Le Public Système »

Chaîne de télévision en français en France
Chaîne ou station de télévision fondée en 2006
2006 à la télévision en France